Marinesi – abitanti di Castelluccia-Fontana Sala
Marinesi – abitanti di Cava dei Selci
Marinesi – abitanti di Due Santi
Marinesi – abitanti di Marciana Marina
Marinesi – abitanti di Marina di Cecina
Marinesi – abitanti di Marina di Grosseto
Marinesi – abitanti di Marina di Pisa
Marinesi – abitanti di Marineo
Marinesi – abitanti di Rio Marina
Marinesi – abitanti di Santa Maria di Castellabate